Rejon fastowski (, Fastiwśkyj rajon) – jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy istniejąca w latach 1923–2020.

Powstał w 1917. Siedzibą władz rejonu był Fastów.

W skład rejonu wchodziły 2 osiedlowe rady oraz 23 silskie rady, obejmujące 45 wsi i 1 osadę.

Miejscowości rejonu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Najwyższej Rady Ukrainy